— японский философ XVIII века.

Он отвергал многие тезисы буддийской и конфуцианской философии, преобладающих в период Эдо в Японии. Он также выступал против феодализма в политической системе.

Тексты его работ сохранились в рукописях, их изучение началось только в 1899 году. Большая часть рукописей сгорела во время пожара в библиотеке Императорского университета Токио в 1923 году. Широкую известность в Японии Андо получил лишь после Второй мировой войны, когда его стали считать предвестником эгалитаризма, социализма и феминизма.

Примечания

Литература 
 
 
 E. Herbert, Ando Shoeki and the Anatomy of Japonese feudalism, éd. Asiatic Society of Japan, 1949.
 Jacques Joly,
 L’idée de shizen chez Andô Shôeki, éd. A.N.R.T, 1991.
 Le naturel selon Andô Shôeki. Un type de discours sur la nature et la spontanéité par un maître-confucéen de l'époque Tokugawa, Andô Shôeki, 1703—1762, éd. Maisonneuve & Larose, 1996, ISBN 2706812257

Ссылки 
 

Философы Японии
Философы XVIII века
Материалисты
Социалисты Японии